Banco Modal, um banco de investimentos brasileiro, um dos mais reconhecidos do ramo no país.
Modal, na indústria têxtil, um tipo de fibra de viscose
Modal, em lingüística, refere-se à classe de verbos auxiliares pelos quais o predicado da frase é interpretado como necessário ou contingente, provável ou possível
Modal, em música, refere-se aos modos clássicos
Modal, em matemática, é uma lógica
Modal, em logística, refere-se às propriedades dos veículos e das vias por onde trafegam (rodovia, ferrovia, rios, etc.)
Modal, em controle de máquinas significa uma instrução no Código G que permanece ativada até que outra instrução desative o seu efeito
Modal, tipo de janela de diálogo usado em sites

Desambiguação